Pratapsinh Rane är en indisk politiker i delstaten Goa. Rae har varit premiärminister (Chief Minister) i delstaten fyra gånger; först från 1980 till 1989, sedan under tre månader 1990, från 1994 till 1999 och från  3 februari 2005 till 3 mars samma år.

Indiska politiker
Män
Födda 1939
Levande personer